Рейс 410 может иметь следующие значения:
 Рейс 410 Avianca
 Рейс 410 Pennsylvania-Central Airlines